Electric live at art.bem – zapis koncertu zespołu Pilichowski Band, który odbył się 12 stycznia 2008, wydany przez sieć sklepów muzycznych Riff w postaci DVD oraz CD-Audio. Album jest pierwszym polskim jazz-rockowym DVD.

Lista utworów

Płyta CD-Audio

Płyta DVD

Twórcy 
 Wojtek Pilichowski - gitara basowa
 Wojtek Olszak - instrumenty klawiszowe
 Bartek Papierz - gitara
 Radek Owczarz - perkusja
 gościnnie wystąpili
 Marek Raduli - gitara
 Marcin Nowakowski - saksofon
 Kamil Barański - instrumenty klawiszowe
 Paweł Bomert - gitara basowa
 Łukasz Dudewicz - gitara basowa
 Michał Grott - gitara basowa
 Bartek Królik - gitara basowa
 Bartek Wojciechowski - gitara basowa
 technika
 Łukasz Błasiński - rejestracja dźwięku
 Wojtek Olszak - miks stereo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2008